HPS6 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 10-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 775 амінокислот, а молекулярна маса — 82 975.

Локалізований у цитоплазмі, мембрані, ендоплазматичному ретикулумі, лізосомі, мікросомах, ендосомах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 10

Некатегоризовані білки